Marc Emili Paulus (cònsol 302 aC)
 Marc Emili Paulus (cònsol 255 aC), fill de l'anterior